Наде́жда Серге́ева: Сергеева, Надежда Александровна (род. 1987) — российская арфистка.
 Сергеева, Надежда Викторовна (род. 1984) — российская бегунья и бобслеистка.
 Сергеева, Надежда Юрьевна (Леонтьева; род. 1994) — российская легкоатлетка.